Hesel ist der Name folgender Orte:

 Hesel, Gemeinde im Landkreis Leer, Niedersachsen
 Hesel (Friedeburg), Ortsteil der Gemeinde Friedeburg in Ostfriesland 
 (der) Hesel, eine Ortschaft der Stadt Meldorf, Schleswig-Holstein

Hesel ist der Familienname von:
 Erhart Hesel (15. Jahrhundert), Kompilator oder Besitzer eines deutschsprachigen Arzneibuchs; siehe Liste der Codices Palatini germanici 500–599
 Christine Hesel (* 1990), deutsche Handballspielerin

Siehe auch:
 Heeßel